Robert Lafont (1923-2009), ou Robèrt Lafont, linguiste, historien, poète, romancier, et dramaturge français de la langue occitane
 Robert Lafont (1957-), entrepreneur de presse et fondateur de Lafont presse, ainsi que plusieurs titres de presse